

Persone 
 Asta Busingye Lydersen – attrice e cantante norvegese
 Lillian Lydersen – attrice norvegese
 Pål Lydersen – ex calciatore norvegese, difensore
 Pernille Dyrstad Lydersen – sciatrice alpina norvegese